Gorga se poate referi la:

 Gorga, localitate din provincia Alicante, Spania
 Gorga, comună din provincia Roma, regiunea Lazio, Italia
 Giani Gorga, mijlocaș român de fotbal
 Gigi Gorga, atacant român de fotbal